«Будь пылким, будь более пылким» (пушту: گرماه ،را گرمهه, — национальный гимн Афганистана с 1978 по 1992 год, в период однопартийного социалистического правления.

История 
Его текст был написан Сулейманом Лайком от имени правительства Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) во главе с Нур Мухаммадом Тараки, который решил изменить национальные символы после Саурской революции 1978. Музыка была написана Джалилом Галандом и аранжирована Устадом Салимом Сармадом. Как и многие национальные гимны, он иногда исполнялся сокращенно, только с припевом и первой строфой. В 1987 году Афганистан официально отказался от коммунизма, но эта песня сохранялась в качестве национального гимна до 1992 года, когда она была отменена Моджахедами.

Текст 

Гимны Афганистана